Grandoni est un patronyme d'origine italienne porté notamment par :

 Alessandro Grandoni (né en 1977), footballeur italien ;
 Andrea Grandoni (né en 1997), footballeur international saint-marinais.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien